Brent Bilodeau (né le  à Clyde, dans la province de l'Alberta au Canada) est un joueur professionnel retraité canadien de hockey sur glace.

Carrière de joueur

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|1989-1990 || Thunderbirds de Seattle || LHOu ||68 ||14 ||29 ||43 ||170 ||13 ||3 ||5 ||8 ||31
|- 
|1990-1991 || Thunderbirds de Seattle || LHOu ||55 ||7 ||18 ||25 ||145 ||6 ||1 ||0 ||1 ||12
|-
|1991-1992 || Thunderbirds de Seattle || LHOu ||7 ||1 ||2 ||3 ||43 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1991-1992 || Broncos de Swift Current || LHOu ||56 ||10 ||47 ||57 ||118 ||8 ||2 ||3 ||5 ||11 
|- 
|1992-1993 || Broncos de Swift Current || LHOu ||59 ||11 ||57 ||68 ||77 ||17 ||5 ||14 ||19 ||18
|-
|1993-1994 || Canadiens de Fredericton || LAH ||72 ||2 ||5 ||7 ||89 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|1994-1995 || Canadiens de Fredericton || LAH ||50 ||4 ||8 ||12 ||146 ||12 ||3 ||3 ||6 ||28
|-
|1995-1996 || Spiders de San Francisco || LIH ||65 ||3 ||14 ||17 ||123 ||4 ||1 ||0 ||1 ||2
|- 
|1996-1997 || Flames de Saint-Jean || LAH ||24 ||2 ||1 ||3 ||39 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1996-1997 || Dragons de San Antonio || LIH ||48 ||4 ||7 ||11 ||178 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1996-1997|| Thunder de Las Vegas || LIH ||3 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|1997-1998 || Sabercats de Tacoma || WCHL ||2 ||0 ||1 ||1 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1997-1998 || Thunder de Las Vegas || LIH ||15 ||0 ||1 ||1 ||39 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1997-1998 ||Blades de Kansas City || LIH ||48 ||3 ||12 ||15 ||114 ||5 ||0 ||0 ||0 ||4
|- 
|1998-1999 || Blades de Kansas City || LIH ||35 ||0 ||4 ||4 ||66 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1999-2000 || Chiefs de Johnstown || ECHL ||70 ||8 ||26 ||34 ||94 ||7 ||0 ||4 ||4 ||8
|- 
|2000-2001 || Chiefs de Johnstown || ECHL ||64 ||7 ||22 ||29 ||123 ||4 ||1 ||1 ||2 ||7
|-
|2000-2001 || Bears de Hershey || LAH ||3 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|2001-2002 || Chiefs de Johnstown || ECHL ||72 ||3 ||30 ||33 ||95 ||8 ||0 ||2 ||2 ||19
|-
|2002-2003 || Chiefs de Johnstown || ECHL ||71 ||10 ||17 ||27 ||62 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|2003-2004 || Chiefs de Johnstown || ECHL ||70 ||7 ||23 ||30 ||81 ||1 ||0 ||0 ||0 ||2
|-
|2004-2005 || Chiefs de Johnstown || ECHL ||67 ||2 ||13 ||15 ||87 ||- ||- ||- ||- ||-

Notes et références

Voir aussi 

Naissance en mars 1973
Joueur canadien de hockey sur glace
Entraîneur canadien de hockey sur glace
Choix de repêchage des Canadiens de Montréal
Choix de premier tour au repêchage d'entrée dans la LNH
Joueur des Canadiens de Fredericton
Joueur des Spiders de San Francisco
Joueur des Flames de Saint-Jean
Joueur des Dragons de San Antonio
Joueur du Thunder de Las Vegas
Joueur des Sabercats de Tacoma
Joueur des Blades de Kansas City
Joueur des Chiefs de Johnstown
Joueur des Bears de Hershey
Joueur des Broncos de Swift Current
Joueur des Thunderbirds de Seattle
Défenseur de hockey sur glace